De mannen speelden op de US Open in 2016 het enkelspel van 29 augustus tot en met 11 september 2016 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Titelverdediger Novak Đoković was het eerste reekshoofd. Hij bereikte de finale, maar moest daar de duimen leggen voor de als derde geplaatste Stanislas Wawrinka.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2016